Cupa Belgiei (;  []; ) este principala competiție fotbalistică eliminatorie de cupă din Belgia, organizată și gestionată de Federația Belgiană de Fotbal. Prima ediție a turneului s-a ținut în 1911-12. Cel mai de succes club este Club Brugge KV, cu 10 titluri la activ, urmat de RSC Anderlecht cu 9 și R Standard de Liège (6). Din 15 ianuarie 2008, Cupa Belgiei este sponsorizată de Cofidis, și cupa poartă numele de Cofidis Cup.

Formatul
În primele două tururi participă echipe din diviziile 4-8. Din turul trei în competiție intră echipe din Divizia a 3-a Belgiană (36 de echipe). Din runda a 4-a se alătură și cele 18 echipe din Divizia Secundă Belgiană. Celor 16 echipe care au ajuns în runda a 5-a, li se alătura și cele 16 echipe din Prima Ligă Belgiană, care sunt capi de serie și nu pot pica să joace între ele. Meciul final se joacă pe Stade Roi Baudouin din Bruxelles.

Finale 

<b>‡ Echipa a câștigat la penalty.

Palmares

Legături externe
 Belgian football history 
 The Belgian Football Association Official Site
 A Belgian football site 
 League321.com - Belgian Football League Tables, Records & Statistics Database.

Cupe naționale de fotbal
Fotbal în Belgia